Марк Валерій () — преномен і номен декількох представників давньоримського патриціанського роду Валеріїв:
 Марк Валерій Волуз Максим () — політичний, державний і військовий діяч часів ранньої Римської республіки, консул 505 року до н. е.
 Марк Валерій Лактуцін Максим () — військовий трибун з консульською владою (консулярний трибун) 398 та 395 років до н. е.
 Марк Валерій Публікола () — консул 355 і 353 років до н. е.
 Марк Валерій Максим Корв () — п'ятиразовий консул 348, 346, 343, 335 і 300 років до н. е., консул-суффект 299 року до н. е., диктатор 342 і 301 років до н. е., інтеррекс 340, 332 і 330 років до н. е.
 Марк Валерій Левін () — дворазовий консул 220 і 210 років до н. е., учасник Другої Пунічної війни.
 Марк Валерій Мессала () — консул 188 року до н. е.
 Марк Валерій Мессала — консул 161 року до н. е.
 Марк Валерій Мессала Нігер () — консул 61 року до н. е.
 Марк Валерій Мессала Руф () — консул 53 року до н. е.
 Марк Валерій Корвін Мессала () — консул 31 року до н. е.
 Марк Валерій Марціал () — давньоримський поет I—II століття, майстер особливого жанру епіграм — ксеній.
 Марк Валерій Гомул () — консул 152 року.
 Марк Валерій Максиміан () — консул-суффект 185 року.
 Марк Валерій Проб () — відомий давньоримський граматик та коментатор часів династії Флавіїв.

Див. також 
 Марк Валерій Мессала — список представників гілки Мессала роду Валеріїв.
Валерії